Tempel der Sibylle steht für:

 Tempel der Sibylle (Puławy) (auch Sibyllentempel), Nachbildung eines Tempels in Puławy, Polen
 Tempel der Sibylle (Tivoli), antiker Tempel in Tivoli, Latium